Пётр Кириллович Нечипоренко (1892 — 1937) — советский учёный и изобретатель, геофизик, профессор.

Биография 
Родился 1892 году в селе Агайманы Мелитопольского уезда Таврической губернии. Закончил в 1921 Днепропетровский горный институт, с 1928 преподавал в нём. В 1930 возглавил отдел разведочной геофизики в геологоразведочном управлении УССР. В 1933-1937 — научный сотрудник Государственный научно-исследовательский горнорудный институт, директор Киевской геофизической и Полтавской гравиметрической лабораторий, заместитель директора астрономической обсерватории, профессор Киевского университета. Изобретатель нивелира-автомата. Автор первой гравитационной карты УССР. Изучение гравитационного поля территории УССР позволило выявить солянокупольные структуры и составить схему рельефа поверхности кристаллического фундамента Днепровско-Донецкой и Причерноморской впадин.

Арестован 10 мая 1937 в связи с украинской ветвью "пулковского дела" (так называемая организация "Академический центр", с якобы участием Н. И. Свитальского). Обвинён в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 54-й, пункту 6, части 1, а также пунктам 7, 8, 11 УК УССР (соответствовала 58-я статья УК РСФСР) и на их основании Выездной сессией ВКВС СССР приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведён в исполнение 3 сентября 1937. Реабилитирован посмертно 15 февраля 1958 г.

Память 
 Проект «После́дний а́дрес»

Литература 
 Блох Ю. И. Очарованный геофизикой Вацлав Федукович. 2015.
 Макаренко, Сазановский. Публикации биографий украинских геологов: Нечипоренко П. К. // Геологический журнал. Киев, 1992, № 6.
 Биографические материалы // Репрессированные геологи/ гл. ред. Орлов В. П. М.-СПб., 1999.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте "История Полтавы" 
 Карточка деятеля 
 Списки жертв 

Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Персоналии:Научно-исследовательский горнорудный институт
Персоналии: Последний адрес в Киеве